W (o w) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina W/w (nombre: uve doble —en México, dobleú—; en plural: uves dobles —en México, dobleúes—).
 La w, representación de la consonante aproximante labiovelar sonora en el Alfabeto Fonético Internacional.

En ciencias 
 W; en física, el símbolo del vatio, unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades utilizada para medir la potencia y el flujo radiante.
 W; también en física, representación del trabajo.
 W; en química, el símbolo del wolframio (o tungsteno).
 W; en bioquímica, representación del aminoácido triptófano.

En cine y televisión 
 W., película estadounidense estrenada en 2008 y dirigida por Oliver Stone.
 W, serie surcoreana de televisión de 2016.
 W., canal de televisión australiano.

En otros ámbitos 
 W,  revista de moda estadounidense.
 La letra W, sobrenombre que recibe la Sinfonía n.º89 de Joseph Haydn.
Factor W, índice de fuerza de una harina.

Enlaces externos